Tungträd (släktet) (Aleurites) är ett släkte av törelväxter. Tungträd (släktet) ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Törelväxter